Modi peut désigner :

Personnalités 
 Modi, dernier empereur de la dynastie Song ;
 Narendra Modi (né en 1950), homme d'État indien ;
 Chinu Modi (1939-2017), poète indien ;
 Sohrab Modi (1897-1984), artiste indien.

Autres significations 
 Modi, dieu de la mythologie nordique ;
 L'écriture modi, ancienne écriture utilisée pour le marâthî ;
 Modi, cultivar de pommier ;
 Modi, Massive Online Deliberation Interface ;
 I Modi, série d'estampes érotiques de Marcantonio Raimondi.

Homonymie de patronyme